Фарол () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Западно-центральная часть штата Парана. Входит в экономико-статистический микрорегион Кампу-Моран. Население составляет 3653 человека на 2006 год. Занимает площадь 289,232 км². Плотность населения — 12,6 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 68.842.244,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 18.140,25 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,701 (данные: Программа развития ООН).

Примечания

Муниципалитеты штата Парана